Estisch voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Estisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)